JBM est un sigle qui peut désigner :
 Jeune Barreau de Montréal, une organisation qui défend et promeut les intérêts des avocats de mons de 10 ans de pratique inscrits au Barreau de Montréal et qui fournit bénévolement des services juridiques à la communauté ;
 , le nom d'artiste de Jesse Marchant, un auteur-compositeur-interprète québécois de folk rock et pop rock faisant carrière aux États-Unis.

Voir aussi 
 JBM Logic, une entreprise québécoise spécialisée en développement et soutien informatique